Андрей Ре́зников:
 Резников, Андрей Викторович (род. 1978) — генеральный продюсер Радио Рекорд, композитор, продюсер и автор песен. 
 Резников, Андрей Сергеевич (Андрей «Рыжик»; род. 1980) — петербургский музыкант, один из основателей группы Billy’s Band.